Pau Echaniz Pal (San Sebastián, 29 mayo de 2001), es un deportista español que compite en piragüismo en la modalidad eslalon.

Biografía 
Pau nació en San Sebastián donde vivió 1 año. Se mudó a Seo de Urgel Donde reside la familia de su madre Laura Pal Ordeig y su hermano Marc Etxaniz Pal. Empezó a practicar piragüismo a los 6 años gracias a la gran influencia de su padre Javier Etxaniz, seleccionador nacional de piragüismo eslalon. Vivió en Seo de Urgel toda su infancia y adolescencia hasta el 2021, entrenando y compitiendo internacionalmente.

A los 19 años se muda a San Sebastián donde vive con Javier Etxaniz, Maialen Chourraut y su hermana pequeña Ane. En la capital guipuzcoana sigue entrenando a manos de su padre y comienza sus estudios de moda en la escuela AEG.

Palmarés

Referencias 

Piragüistas en eslalon de España
Deportistas de San Sebastián
Nacidos en San Sebastián